Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 6 серпня (попередні запливи і півфінали) і 7 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:30.

Півфінали
Початок півфіналів о 17:32.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 7 серпня о 17:32.

Примітки 

100 метрів вільним стилем (жінки)